Rotours est un patronyme de famille mais également un nom de lieu.

Patronyme
Rotours est un patronyme porté par des familles françaises différentes.

 Famille Angot des Rotours, famille éteinte de la noblesse française
 François Mathieu Angot des Rotours (1739-1821), administrateur des Gobelins, homme politique ;
 Jean Julien Angot des Rotours (1773-1844), contre-amiral.

 Famille des Rotours, famille de la noblesse française subsistante
 Raoul des Rotours de Chaulieu (1802-1876), député du Calvados, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;
 Alexandre des Rotours (1806-1868), député du Nord ;
 Robert Eugène des Rotours (1833-1895), député du Nord ;
 Raoul Gabriel Ghislain des Rotours (1860-1900), député du Nord ;
 Guillaume des Rotours (1888-1970), député du Nord, sénateur ;
 Robert des Rotours (1891-1980), sinologue.

Topoynimies 
 Les Rotours est une ancienne commune française, située dans le département de l'Orne et la région Normandie.
 Canal des Rotours en Guadeloupe, dont le creusement a été décidé par Jean Julien Angot des Rotours

Homonymie
Homonymie de patronyme